Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Yahiya Doumbia che ha battuto in finale Jakob Hlasek 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Marc Rosset (primo turno, ritiro)
 Greg Rusedski (secondo turno)

 David Prinosil (secondo turno)
 Olivier Delaître (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (finale)
 Lionel Roux (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1995
ATP Tour 1995